En Pologne, Białopole peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
Białopole, un village.

dans la voïvodie de Lublin
 Białopole, gmina rurale du powiat de Chełm
 Białopole, village et chef-lieu de la gmina de même nom